Ева Морис (8. новембар 1885 – 2. новембар 2000) била је британска суперстогодишњакиња коју је Гиниссова књига рекорда признала за најстарију живу особу на свету у време њене смрти. Њене године потврђује и Геронтолошка истраживачка група.

Биографија
Ева Морис је рођена 8. новембра 1885. године у Енглеској. Радила је као помоћ у кући. Била је удата за Џозефа Мориса, који је умро 1930 -их. Имали су једно дете, Вини, која је 1975. године у 62 години умрла од рака.

Морис је своју дуговечност приписала "вискију и куваном луку". Живела је у свом стану до 107. године. Након што је патила од инфекције грудног коша, преселила се у старачки дом у Стонеу. У последњим годинама била је глува и слабовида.

Након смрти 119-годишње Саре Кнаус 30. децембра 1999, Морис је постала најстарија жива особа на свету чија је старост потврђена. Званично је проглашена за најстарију особу на свету у Гинисовој књизи рекорда у марту 2000. године.

Умрла је 2. новембра 2000. године, шест дана пре него што би прославила 115. рођендан.

Референце

Рођени 1885.
Умрли 2000.
Суперстогодишњаци